Die Prosperita Open 2017 waren ein Tennisturnier, das vom 1. bis 7. Mai 2017 in Ostrava stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 142 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 151 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 138 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Ostrava